Nederland was een van de deelnemende landen op het Wereldkampioenschap voetbal 1998 in Frankrijk. Het was de zevende deelname van het land aan een Wereldkampioenschap. Nederland strandde in de halve finale van het WK 1998 door met penalty’s te verliezen van Brazilië.

Kwalificatie 
Nederland speelde in Groep 7 van de kwalificatie voor het Wereldkampioenschap samen met België, Turkije, Wales en San Marino. Nederland kwalificeerde zich rechtstreeks door eerste te eindigen in de poule.

Kwalificatieduels

Eindstand

Gebruikte spelers 
Bondscoach Guus Hiddink gebruikte in de acht kwalificatieduels voor het Wereldkampioenschap 23 verschillende spelers.

Het wereldkampioenschap

Selectie en technische staf

Wedstrijden

Groepsfase

1/8 finale

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Afbeeldingen

1998